Boquerón kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Altamira (ort i Colombia, Huila, lat 2,06, long -75,79),

Honduras 

 San José del Boquerón, ort, Departamento de Cortés,

Mexiko 

 Boquerón, Veracruz, ort, Paso de Ovejas, 
 Volcán Bárcena, vulkan, Colima,

Paraguay 

 Boquerón (departement), departement, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Paraguayförgreningar